Sabang peut désigner :
 Sabang, ville d'Indonésie ;
 Sabang, ville des Philippines.